Elbtor steht für folgende Bauwerke:
 Elbtor (Dresden), früheres Stadttor der Dresdner Befestigungsanlagen in der kreisfreien Stadt Dresden, Sachsen
 Elbtor (Pirna), früheres Stadttor in Pirna, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 Elbtor (Tangermünde), Torturm der Stadtbefestigung in Tangermünde, Landkreis Stendal, Sachsen-Anhalt
 Elbtor (Werben), Stadttor in Werben (Elbe), Landkreis Stendal, Sachsen-Anhalt

Siehe auch:
 Elbtorquartier